Колледж короля Вильгельма (, сокращённо — KWC, ) — колледж на Острове Мэн. Является независимой школой (independent school), то есть учебным заведением, которое финансово независимо от правительства.

Колледж назван в честь английского короля Вильгельма IV

История 

Колледж финансируется фондом Bishop Barrow Trust, который был основан ещё в 1668 году, хотя сам колледж был основан значительно позже, в 1833 году. Первоначально в колледже могли учиться только мальчики, но с 80-х годов XX века в колледже учатся и девочки.

Колледж является престижным учебным заведением, кроме жителей самого острова Мэн сюда приезжают учиться и иностранцы.

Здание колледжа было построено в 1831—1833 годах, и неоднократно перестраивалось в последующие годы, но сохранило общий исторический облик.

Колледж в начале XXI века 

В колледже обучаются ученики в возрасте от трёх до восемнадцати лет. Колледж имеет два кампуса, в расположенном непосредственно в Каслтауне кампусе The Buchan School обучаются дети в возрасте 3-11 лет (дошкольное образование и начальное образование), ученики 11-18 лет учатся в главном кампусе, расположенном в окрестностях Каслтауна, рядом с аэропортом острова. В главном кампусе колледжа расположен интернат.

Департаменты 

В школе действует двенадцать департаментов:

 Искусств
 Экономики
 Английского языка
 Географии
 Истории
 Информатики и науки о коммуникации
 Математики
 Музыки
 Физического образования
 Религиоведения
 (естественных) Наук

Выдающиеся выпускники 

 Брэгг, Уильям Генри — лауреат Нобелевской премии по физике.
 Джек Черчилль — подполковник элитного подразделения коммандос, герой Второй мировой войны.

Ссылки 
 Официальный сайт колледжа
 Официальный сайт начальной школы колледжа
 Информация о колледже на сайте Manx notebook
 Краткая справка о колледже на официальном сайте Каслтауна

Образование на острове Мэн
Учебные заведения, основанные в 1833 году
Колледжи Великобритании